meczet Alaeddina w Ankarze
meczet Alaeddina w Antalyi
meczet Alaeddina w Konyi